In Leoben gibt es 12 verschiedene Studentenverbindungen an der Montanuniversität, die unterschiedlichen Korporationsverbänden angehören.
Jedes Jahr findet am letzten Freitag vor dem 4. Dezember, dem Namenstag der Hl. Barbara, der akademische Ledersprung statt, den die zehn ältesten Leobener Korporationen mit der Hochschülerschaft organisieren.

Einige der Verbindungen stehen immer wieder in Kritik, so die Burschenschaft Cruxia für ihre Schießübungen und die homophoben Flyer der Burschenschaft Leder. Hierdurch steht die Universität – trotz der geringen Mitgliederzahl der Bünde (Burschenschaft Leder ca. 4 Aktive von insgesamt 4000 Studierenden) immer wieder negativ den Schlagzeilen. Trotzdem dürfen die meisten Verbindungen als offizielle Vertreter der Studierenden fungieren, z. B. bei offiziellen Anlässen wie Matrikelscheinübergabe und akademischen Feiern. Im Jänner 2018 distanzierte sich die Montanuniversität schlussendlich von der Burschenschaft Leder, die bis auf weiteres von akademischen Feiern ausgeschlossen wurde.

f.f. = farbenführend, wenn nichts angegeben farbentragend

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 173–174.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006. SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.

Weblinks 
 Montanuniversität Leoben
 ÖH Leoben

Einzelnachweise 

Leoben
!Studentenverbindungen